Часар () — венгерская фамилия.
 Часар, Дьёрдь — венгерский скрипач и композитор.
 Часар, Моника (род. 1954) — венгерская спортивная гимнастка.